Det finns flera personer med namnet Gösta Ekman, bland andra:

Gösta Ekman den äldre (1890–1938), svensk skådespelare, farfar till Gösta Ekman den yngre
Gösta Ekman den yngre (1939–2017), svensk skådespelare, sonson till Gösta Ekman den äldre
Gösta Ekman (jägmästare) (1892–1961), svensk jägmästare, skogschef vid Billerud
Gösta Ekman (ämbetsman) (1919–2013), svensk jurist, Riksskatteverkets förste generaldirektör
Gösta Ekman (psykolog) (1920–1971), svensk psykolog, professor vid Stockholms universitet